Flesh and Blood o Flesh & Blood ("carne e sangue" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Flesh and Blood – film del 1922 diretto da Irving Cummings
 Flesh & Blood – film del 1951 diretto da Anthony Kimmins 
 Flesh and Blood – film del 1968 diretto da Arthur Penn 
 L'amore e il sangue (Flesh+Blood) – film del 1985 diretto da Paul Verhoeven 
 Flesh and Blood (Flesh & Blood) – film del 2002 diretto da Julian Farino
 Flesh and Blood – film del 2017 diretto da Mark Webber

Letteratura 
 Carne e sangue (Flesh and Blood) – romanzo di Michael Cunningham del 1995
 Una vittima scomoda (Flesh and Blood) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2001
 Sangue del mio sangue (Flesh and Blood) – romanzo di John Harvey del 2004

Musica 
 Flesh and Blood – singolo di Johnny Cash del 1970
 Flesh and Blood – traccia dell'album Scream Dream di Ted Nugent del 1980
 Flesh and Blood – album dei Roxy Music del 1980
 Flesh and Blood – traccia dell'album One dei Bee Gees del 1989
 Flesh & Blood – album dei Poison del 1990
 Flesh and Blood – singolo delle Wilson Phillips del 1992
 Flesh and Blood – traccia dell'album Sacred Groove di George Lynch del 1993
 Flesh and Blood – album di Maddy Prior del 1997
 Flesh and Blood – album dei No Innocent Victim del 1999
 Flesh and Blood – traccia dell'album Soundchaser dei Rage del 2003
 Flesh & Blood – album dei John Butler Trio del 2014
 Flesh and Blood – album di Sandi Thom del 2012
 Flesh & Blood – album dei Whitesnake del 2019

Televisione 
 Flesh & Blood – film TV del 1979 diretto da Jud Taylor
 Flesh 'n' Blood – serie televisiva statunitense
 Carne e sangue (Flesh and Blood) – episodio della decima stagione di Stargate SG-1
 Flesh and Blood – episodio de I difensori della Terra
 Flesh and Blood – episodio della quinta stagione di Falcon Crest
 Flesh and Blood – episodio della seconda stagione di Hotel
 Flesh and Blood – episodio della seconda stagione di Il tocco di un angelo
 In carne e ossa (Flesh and Blood) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager
 Legami di sangue (Flesh and Blood) – episodio della quarta stagione di Le sorelle McLeod
 L'ora della verità (Flesh and Blood) – episodio della terza stagione di Jarod il camaleonte
 Stesso sangue (Flesh and Blood) – episodio della prima stagione de Il fuggitivo

Videogiochi 
 Saw II - Flesh & Blood